Кларк Питерс (; род. 7 апреля 1952, Нью-Йорк, США) — американский актёр, певец, писатель и режиссёр, наиболее известный ролями детектива Лестера Фримона в сериале HBO «Прослушка» и Альберта Ламбро в «Тримей». Также снялся в таких полнометражных фильмах, как «Мона Лиза», «Гарриет», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» и «Пятеро одной крови», за который он получил номинацию на премию BAFTA в категории лучшая мужская роль второго плана.

Биография 
Кларк Питерс родился в Нью-Йорке в 1952 году. Он был вторым из четырёх сыновей в семье. Родители при рождении дали ему имя Питер Кларк. Детство будущего актёра прошло в Энглвуде. C 14 лет начал работать в театре. В 1971 по приглашению своего старшего брата отправился в Париж, где работал дизайнером костюмов для мюзикла «Волосы».

В 1973 году переехал в Лондон, где сменил своё имя на Кларк Питерс, поскольку в Британской ассоциации актёров уже числилось несколько человек с именем Питер Кларк. Пребывая в Лондоне, он основал музыкальную группу The Majestics. Подрабатывал бэк-вокалистом на записях Джоан Арматрейдинг, Heatwave, Дэвида Эссекса. Первые театральные роли Питерс получил при содействии своего друга Неда Шеррина. Начиная с 1976 года, Кларк Питерс участвовал в ряде музыкальных постановок Вест-Эндского театра: «I Gotta Shoe» (1976), «Bubbling Brown Sugar» (1977), «Blues in the Night», «Порги и Бесс», «The Witches of Eastwick», «Чикаго», «Шахматы». В 1981 году Питерс исполнил роль сержанта Балларда в космическом вестерне «Чужбина» с Шоном Коннери в главной роли. В 1986 году Питерс снялся в фильме Нила Джордана «Мона Лиза».

После написания нескольких ревю в соавторстве с Недом Шеррином, Кларк Питерс в 1990 году написал ревю «Five Guys Named Moe», которое было номинировано на премию «Тони». После этого Питерс продолжил участвовать в театральных музыкальных постановках, а также исполнил несколько эпизодических телевизионных ролей.

Известность актёру принесла роль детектива Лестера Фримона в телесериале «Прослушка», который транслировался с 2002 по 2008 год по кабельному каналу HBO. В 2010—2013 годах Питерс играл одну из главных ролей в сериале «Тримей». С 2012 года снимался в роли второго плана в сериале канала CBS «В поле зрения». Снялся в телесериале «Тёмные начала» по романам Филипа Пулмана. Также снимался в фильмах «Благодетель», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Гарриет», и «Пятеро одной крови».

Фильмография

Фильмы

Телевидение

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США
Актёры театра США
Лауреаты премии «Театральный мир»
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино